Dijala, rijeka u Iranu i Iraku
 Dijala (pokrajina), Irak
 Dijala FC, irački nogometni klub